«И́збранный» () — американский телесериал в жанре экшн-триллера, созданный Беном Кетаем и Райаном Льюисом. Шоу выходит онлайн на Crackle с 17 января 2013 года.

30 апреля 2014 года компания Crackle продлила телесериал на четвёртый сезон, который так и не был выпущен. В июне 2016 года Вентимилья сообщил в Твиттере, что у сериала есть лишь маленький шанс на возвращение.

Сюжет 
Иэн Митчелл (Майло Вентимилья) — юрист и отец, который однажды получает коробку с пистолетом и фото незнакомца, вместе с инструкциями, в которых ему приказано убить человека на фото. Он обнаруживает, что он был выбран таинственной организацией, известной как «Наблюдатели» для участия в смертельной игре. Никки Уилан играет роль его бывшей жены, а Чад Майкл Мюррей — другого игрока в этой игре.

В ролях

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Оригинальные программы Crackle
Драматические телесериалы США
Экшен-телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2014 году